

Об'єднані територіальні сільські громади:
 Михайлівська сільська громада — громада у Запорізькій області
 Михайлівська сільська громада — громада в Полтавській області
 Михайлівська сільська громада — громада в Черкаській області

 Михайлівська сільська громада — колишня громада у Миколаївській області

Див. також 
 Михайлівська селищна громада
 Великомихайлівська селищна громада
 Великомихайлівська сільська громада
 Маломихайлівська сільська громада
 Петро-Михайлівська сільська громада